Il doppio del torneo di tennis Gevre, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nduka Odizor e Paul Wekesa che hanno battuto in finale Brad Pearce e Greg Van Emburgh 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (quarti di finale)
 Dácio Campos /  Fernando Roese (quarti di finale)

 Nduka Odizor /  Paul Wekesa (Campioni)
 Brad Pearce /  Greg Van Emburgh (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gevrey-Chambertin Challenger 1989